Treasure Box for Boys and Girls – The Complete Sessions 1991–1999 () — бокс-сет ирландской группы The Cranberries, состоящий из полного собрания студийных сессий для релизов их первых четырех альбомов.

Список композиций 

 Диск 1 -  Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (Все остальные делают это, так почему мы не можем?) 

 Диск 2 - No Need to Argue (Не надо спорить) 

 Диск 3 - To the Faithful Departed (Почившим праведникам) 

 Диск 4 - Bury the Hatchet (Зарой топор)

Ссылки 

Сборники 2002 года
Альбомы, спродюсированные Брюсом Фейрбейрном
Альбомы, спродюсированные Стивеном Стритом
Альбомы The Cranberries
Бокс-сеты